Ширван — город в Азербайджане (до 2008 года назывался Али-Байрамлы);
 Ширван — город в Иране, провинция Северный Хорасан